Šindler může znamenat:

 Jiří Šindler, vícero nositelů
 Lenka Šindlerová (* 1964), československá a česká zápasnice – judistka
 Karel Šindler (1912–1997), český odbojář za druhé světové války, později ředitel Československého rozhlasu Plzeň
 Marek Šindler (* 1992), český kanoista slalomář
 Marie Šindlerová (1907–???), československá politička KSČ a poúnorová poslankyně
 Martina Šindlerová (Schindlerová; * 1988), slovenská zpěvačka
 Rudolf Šindler (* 1933), český fotbalový trenér
 Valentin Šindler (1885–1957), český operní pěvec
 Vilém Šindler (1903–1982), český atlet a účastník olympijských her
 Vladimír Šindler (* 1971), český hokejový rozhodčí
 Zdeněk Šindler (1935–2013), hokejista a hokejový trenér

Podobná příjmení 
 Schindler
 Šindel (rozcestník)
 Šindelář

Česká příjmení